Унжа — середньовічне місто, нині село в Макар'євському районі Костромської області

Річки 

 Унжа — притока Волги
 Унжа — притока Оки